ФК Аталанта () је италијански фудбалски клуб из Бергама који се такмичи у Серији А.

Клуб је основан 1907. године, а назван је по Аталанти. Своје домаће утакмице игра на стадиону Бергамо, који се тренутно из спонзорских разлога зове Гевис стадион, капацитета 21.000 места. Највећи успех клуба је освајање Купа Италије 1963. године. Аталанту зову и „краљица провинцијских клубова“ (-{Regina delle provinciali}-) с обзиром да је најуспјешнији клуб из неметрополског града. Највећи ривал Аталанте је суседна Бреша.

Антонио Перкаси, локални бизнисмен и бивши фудбалер Аталанте, је 2010. године, по други пут постао председник клуба. Резултатски препород клуб је доживео након постављања Ђан Пјера Гасперинија за тренера 2016. године, под чијим вођством је клуб сезону 2016/17. завршио на четвртом месту, сезону 2017/18. на седмом, а сезоне 2018/19. и 2019/20. на трећем месту. 2019. године Аталанта је дошла до финала Купа Италије, где је од њих био бољи Лацио (2:0).

Трофеји 
  Куп Италије
 Победник (1): 1963.
 Финалисти (4): 1987, 1996, 2019, 2021.
  Серија Б
 Првак (5): 1940, 1959, 1984, 2005/06, 2010/11.
 Другопласирани (3): 1937, 1971, 1999/00.
 Серија Ц1
 Првак (1): 1982.

Аталанта у европским такмичењима

Збирни резултати Аталанте у европским такмичењима 
Стање од 19.марта 2021.

Тренутни састав

Бивши познати играчи 
У загради су сезоне проведене у Аталанти
  Стефано Салватори (1991–96)
  Кристијан Зенони (1994–2001)
  Дамијано Зенони (1994–2004)
  Филипо Инзаги (1996–97)
  Кристијано Дони (1998—2003, 2006–)
  Масимо Донати (1999–2001)
  Никола Вентола (2000–01, 2005–07)
  Рикардо Монтоливо (2003–05)
  Глен Стромберг (1984–92)
  Еваир (1988–91)
  Клаудио Каниђа (1989–92, 1999–2000)
  Зоран Мирковић (1996–98)
  Усман Дабо (2001–2003)

Види још 
 Списак фудбалских клубова у Италији

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФК Аталанте
 УЕФА профил

А